Spurk ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Spurk (* 1956), deutscher Soziologe
 Peter Winterhoff-Spurk (* 1945), deutscher Psychologe, Autor und Verleger